Eishockey-Nationalliga 1964/65 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1964/65
 Nationalliga A (Eishockey) 1964/65 in der Schweiz